«Атлетіко Санлукеньйо» () — іспанський футбольний клуб з міста Санлукар-де-Баррамеда, в провінції Кадіс в автономному співтоваристві Андалусія. Клуб засновано 1948 року, хоча офіційна реєстрація й початок участі в змаганнях припадають на 1951 рік. Гостей приймає на стадіоні «Ель Пальмар», що вміщує 5 000 глядачів. У Прімері та Сегунді команда ніколи не виступала, найкращий результат - 3-тє місце в Сегунді Б у сезоні 1988/89.

Історія 
Клуб зареєстровано 11 січня 1951 року. Президентом клубу став Рафаель Бартель Велескес, а секретарем - Рікардо Хіменес Гонсалес.

Статистика сезонів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Футбольний профіль  

Футбольні клуби Іспанії